Division II i ishockey 1956-57 var turneringen i den næstbedste række i det svenske ligasystem. Turneringen havde deltagelse af 51 hold, der spillede om fire oprykningspladser i Division I, og om at undgå nedrykning til Division III. Holdene var inddelt i fire regioner: nord (12 hold), øst (12 hold), vest (13 hold) og syd (14 hold). I alle fire regioner var holdene inddelt i to puljer, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, bortset fra i syd-regionen, hvor man nøjedes med en enkeltturnering alle-mod-alle. De otte puljevindere gik videre til oprykningsspillet til Division I, hvor de otte hold blev inddelt i to nye puljer med fire hold i hver, som spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. I hver af de to puljer var der to oprykningspladser til Division I på spil.

De fire oprykningspladser blev besat af:
 Rönnskärs IF, der vandt Division II Nord A, og som endte på førstepladsen i oprykningsspillet med holdene fra nord- og øst-regionen.
 Strömsbro IF, der vandt Division II Øst A, og som endte på andenpladsen i oprykningsspillet med holdene fra nord- og øst-regionen.
 Surahammars IF, der vandt Division II Vest A, og som endte på førstepladsen i oprykningsspillet med holdene fra vest- og syd-regionen.
 GAIS, der vandt Division II Vest B, og som endte på andenpladsen i oprykningsspillet med holdene fra vest- og syd-regionen, og som dermed rykkede op for anden sæson i træk.

Hold 

Division II havde deltagelse af 51 klubber, hvilket var tre færre end i den foregående sæson. Blandt deltagerne var:
 2 klubber, der var rykket ned fra Division I: IFK Norrköping og Surahammars IF.
 16 klubber, der var rykket op fra Division III: Avesta BK, BK Forward, Bodens BK, GAIS, Hofors IK, Husqvarna IF, IF Älgarna, IFK Umeå, IK Sleipner, Kils AIK, Luleå SK, Mariestads CK, Norrtälje BK, Nyköpings SK, Spånga IS og Älvsjö AIK.

Holdene var inddelt i fire regioner:
 Nord-regionen med 12 hold, der var inddelt i to puljer med seks hold. Regionen var siden sidste sæson blevet skåret ned fra 18 til 12 hold.
 Øst-regionen bestod af 12 hold, der var inddelt i to puljer med seks hold.
 Vest-regionen havde deltagelse af 13 hold, der var inddelt i to puljer med seks hhv. syv hold, og i forhold til den foregående sæson var Division II Vest A blevet udvidet fra seks til syv hold.
 I Vest-regionen spillede 14 hold, der var inddelt i to puljer med seks hhv. otte hold, og siden den foregående sæson var Division II Syd B blevet udvidet fra seks til otte hold.

De otte puljevindere gik videre til oprykningsspillet til Division I.

I forhold til den foregående sæson havde følgende klubber skiftet Division II-pulje:
 I forbindelse med omstruktureringen af nord-regionen fra tre til to puljer blev holdene omfordelt som følger:
 Holdene i Division II Norrland Nord blev placeret i den nye Division II Nord A.
 Holdene i Division II Norrland Syd blev placeret i den nye Division II Nord B.
 Holdene i Division II Nord blev overført til Division II Øst A, som dermed kom til at dække et nordligere område end tidligere.
 Holdene fra den "gamle" Division II Øst A blev flyttet til to andre puljer:
 Almtuna IS og IF Vesta blev overført fra Division II Øst A til Øst B.
 AIK blev overført fra Division II Øst A til Vest A.
 IFK Stockholm blev overført fra Division II Øst B til Vest A.
 Åkers IF blev overført fra Division II Øst B til Syd A.
 Norrahammars GIS og Vättersnäs IF blev overført fra Division II Syd A til den udvidede pulje Syd B.

Nord

Division II Nord A

Division II Nord B

Øst

Division II Øst A

Division II Øst B

Vest

Division II Vest A

Division II Vest B

Syd

Division II Syd A

Division II Syd B 

På grund af tøvejr var det vanskeligt at få afviklet kampene, idet de hovedsageligt skulle spilles på baner af naturis. Derfor blev turneringen reduceret fra en dobbeltturnering til en enkeltturnering og færdigspillet i løbet af en weekend på kunstisbanen i Malmö.

Den sidste, betydningsløse kamp mellem Alvesta SK og Husqvarna IF blev ikke spillet.

Oprykningsspil

Nord/øst 

Oprykningsspillet havde deltagelse af vinderne af grundspilspuljerne i regionerne Nord og Øst. Holdene spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to oprykningspladser til Division I.

Vest/syd 

Oprykningsspillet havde deltagelse af vinderne af grundspilspuljerne i regionerne Vest og Syd. Holdene spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to oprykningspladser til Division I.

Den sidste, betydningsløse kamp mellem IF Troja og Tranås AIF blev ikke spillet.

Se også 
 Division I i ishockey 1956-57

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1956/57  
 Ishockeytabeller - 1956-57

Noter 

Ishockey i 1956
Ishockey i 1957
Division II i ishockey i Sverige